Julio Enrique de Sajonia-Lauenburgo (9 de abril de 1586 - 20 de noviembre de 1665) fue duque de Sajonia-Lauenburgo entre 1656 y 1665. Sucedió a su medio hermano Augusto. Antes de ascender al trono sirvió como mariscal de campo en el ejército imperial.

Biografía

Primeros años 
Nacido en Wolfenbüttel, era un hijo del duque Francisco II y su segunda esposa, María (1566-1626), hija del duque Julio de Brunswick y Luneburgo (Wolfenbüttel). Julio Enrique estudió en la Universidad Eberhard Karls de Tubinga y entró al servicio del rey Gustavo Adolfo  después. Esperando convertirse en príncipe-obispo de Osnabrück se convirtió al catolicismo de joven. 

En el servicio imperial, Julio Enrique lideró un regimiento en la guerra de Gradisca contra la República de Venecia en 1617, más tarde un regimiento en Hungría. Julio Enrique luchó en la batalla de la Montaña Blanca. Como chambelán del emperador Fernando II, fue enviado ante el rey Cristián IV de Dinamarca y Noruega . En 1619 Julio Enrique, un conde de Altheim, y Carlos Gonzaga fundaron la Orden de la Concepción (en italiano, Ordine della Concezione), confirmada por el papa en 1624.

En 1623 el emperador entregó el señorío de Schlackenwerth, del que había privado a la familia Schlick caída en desgracia después de haber participado en la insurgencia derrotada en la Montaña Blanca, a Julio Enrique. Impulsó la construcción del Palacio Blanco (Weißes Schloss / Bílý zámek) al lado del antiguo palacio de los Schlick. Julio Enrique hizo del Palacio Blanco su domicilio. 

En 1629 se entregó a Julio Enrique el mando supremo sobre las tropas imperiales en Polonia y en esta función negoció una paz con Juan Jorge I, elector de Sajonia en 1632, después de que el último rechazara unirse a una coalición luterana con Gustavo Adolfo. Julio Enrique fue considerado un confidente y amigo cercano de Albrecht von Wallenstein. Se sospechó que Julio Enrique estaba implicada en los asaltos de Wallenstein contra el emperador. Después de que Fernando instigara el asesinato de Wallenstein, con éxito, los amigos de éste fueron arrestados, y entre ellos Julio Enrique, que fue encarcelado en Viena. 

Julio Enrique disputó con éxito la competencia de la comisión jurídica imperial que indagaba contra él, insistiendo en su estatus de príncipe inmediato del imperio, al que solo podía juzgar un órgano colegiado de sus pares. Después de la Paz de Praga en 1635 Fernando II liberó a Julio Enrique de su prisión. Después del ascenso al trono del emperador Fernando III en 1637 Julio Enrique fue de nuevo enviado en varias misiones diplomáticas.

Gobierno de Sajonia-Lauenburgo
En 1656 Julio Enrique sucedió a su medio hermano mayor, Augusto como duque de Sajonia-Lauenburgo. Cuando ascendió confirmó los privilegios existentes de la nobleza y los estados del reino. En 1658 prohibió a sus vasallos que dieran en prenda o de cualquier otro modo enajenasen feudos, luchando así la integración de los estados en Sajonia-Lauenburgo en las economías monetarias de las vecinas ciudades-estado de Hamburgo y Lübeck. Entró en disputas fronterizas con ambas ciudades-estado sobre territorios menores que estaban en el proceso de evadir el señorío de Sajonia-Lauenburgo para entrar en el ámbito de esas ciudades-estados. 

En 1659 el duque Julio Enrique decretó en su disposición general (líneas maestras de su gobierno) "considerar también los bosques como el corazón y residencia [de ingresos] de la monarquía de Baja Sajonia." El ducado de Sajonia-Lauenburgo también solía llamarse, simplemente, Baja Sajonia. Desde 1659 en adelante Julio Enrique empleó a Johann Kunckel como jefe de la farmacia ducal. 

En 1663 Julio Enrique compró el castillo en Hauenstein (Bohemia) a la familia von Schlick, haciendo de él parte del dominio ducal de Schlackenwerth. Adquirió además el señorío de Ploschkowitz.

Julio Enrique murió a una avanzada edad en Praga en 1665 y fue enterrado en Schlackenwerth.

Matrimonios y descendencia
Julio Enrique se casó tres veces. Primero se casó en Grabow con la condesa Ana de Frisia Oriental el 7 de marzo de 1617. No tuvieron hijos.

El 27 de febrero de 1628 se casó en Theusing con Isabel Sofía de Brandeburgo (Berlín, 13 de julio de 1589 – Fráncfort del Oder, 24 de diciembre de 1629), hija de Juan Jorge, elector de Brandeburgo y viuda del príncipe del Reich Janusz Radziwiłł. Julio Enrique e Isabel tuvieron un hijo: 
 Francisco Erdmann de Sajonia, Angria y Westfalia (Lauenburgo) (Theusing, 25 de febrero de 1629 – Schwarzenbek, 30 de julio de 1666), duque de Sajonia-Lauenburgo entre 1665 y 1666.

La última boda de Julio Enrique tuvo lugar en Viena el 18 de agosto de 1632 con Ana Magdalena de Lobkowicz (20 de julio de 1606 – 7 de septiembre de 1668), hija del barón Guillermo el Joven Popel von Lobkowitz (Popel z Lobkowicz). Ana Magdalena fue la única esposa que actuó como duquesa de Sajonia-Lauenburgo, después de que su esposo ascendiera al trono el 18 de enero de 1656. Tuvieron seis hijos, sin embargo solo dos sobrevivieron a la infancia: 
 Julio Enrique (1633-1634)
 Francisca  (n./m. 1634)
 María Benigna Francisca (Ratisbona, 10 de julio de 1635 - Viena, 1 de diciembre de 1701), que se casó el 4 de junio de 1651 con Ottavio Piccolomini.
 Francisco Guillermo (n./m. 1639)
 Francisca Isabel (n./m. 1640)
 Julio Francisco (Praga, 16 de septiembre de 1641 - Reichstadt, 30 de septiembre de 1689), duque entre 1666 y 1689.

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch y Johann Gottfried Gruber, Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste: in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern, vol. 92, Leipzig: J. F. Gleditsch, 1851, pp. 364seqq.
 Peter von Kobbe, "Julius Heinrich" en: Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogthums Lauenburg: 3 vols., Altona: Johann Friedrich Hammerich, 1836-1837 (reimpreso en: Hanover-Döhren: von Hirschheydt, 1979–1984), vol. 3, pp. 56–69.

Notas 

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XVII (Casa de Ascania)
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Personas de Brunswick
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nacidos en Wolfenbüttel